Psyllipsocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Sélys-longchamps 1872. Psyllipsocus ingår i familjen styltstövlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Styltstövlöss
Psyllipsocus